Ackerl ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Ackerl (1965–2022), österreichischer Trampolinturner
 Franz Ackerl (1901–1988), österreichischer Geodät
 Isabella Ackerl (* 1940), österreichische Historikerin, Germanistin und Autorin
 Johann Ackerl (1851–1923), österreichischer Theologe und Schriftsteller
 Josef Ackerl (* 1946), österreichischer Politiker (SPÖ)